Lidmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lidmyrtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Lidmyrtjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun, 
Lill-Lidmyrtjärnen, sjö i Vindelns kommun, 
Stor-Lidmyrtjärnen, sjö i Vindelns kommun, 
Lidmyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Lidmyrtjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn